Chardon steht für:

 Chardon, Stadt im US-Bundesstaat Ohio
 Chardon de Croisilles (13. Jh.), französischer Troubadour

Chardon ist der Familienname folgender Personen: